Megacapitula är ett släkte av svampar. Megacapitula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Megacapitula